George Nugent kan syfta på:

 Sir George Nugent, 1:e baronet (1757–1849), brittisk militär och politiker
 George Nugent, 7:e earl av Westmeath (1760–1814), irländsk peer
 George Nugent, 1:e markis av Westmeath (1785–1871), irländsk peer

Se även 
 George Nugent-Grenville, 2:e baron Nugent (1789-1850), irländsk politiker
 George Nugent-Temple-Grenville, 1:e markis av Buckingham (1753–1813), brittisk statsman